Geografie
 Lijfland, een gebied in de Baltische landen
 Livonia (Indiana), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Indiana
 Livonia (Louisiana), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Louisiana
 Livonia (Michigan), een stad in de Amerikaanse staat Michigan
 Livonia (Missouri), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Missouri

Anders
 Livonia (geslacht), een geslacht van slakken